Красносельский сельский округ

Брянская область 

 Красносельский сельский административный округ Выгоничского района

Владимирская область 

 Красносельский сельский округ Юрьев-Польского района (упразднён)

Краснодарский край 

 Красносельский сельский округ Динского района
 Красносельский сельский округ Кущёвского района

Ульяновская область 

 Красносельский сельский округ Новоспасского района